Никола Поповић је име неколико познатих личности:

 Никола Поповић (биолог), српски биолог, ректор Универзитета у Београду од 1942. до 1944. године
 Никола Поповић (глумац) (1907–1967), српски редитељ и глумац
 Никола Поповић (народни херој) (1916–2005), генерал-мајор ЈНА и народни херој Југославије 
 Никола Поповић (редитељ) (1933–2003), црногорски редитељ
 Никола Поповић (продуцент) (1931–2003), продуцент
 Никола Поповић (историчар) (1939), српски историчар, универзитетски професор и члан Академије наука и умјетности Републике Српске
 Никола Поповић (кошаркаш), српски кошаркаш,
 Никола Поповић (писац), српски писац и преводилац, италијаниста,